Банджары — название нескольких этнических групп:
 Банджары (Индонезия) — народ на острове Калимантан
 Банджары (Индия) (ламбади, банджара) — кочевой народ в Индии